Tami Grende e Ye Qiuyu erano le campionesse in carica del Torneo di Wimbledon 2014 - Doppio ragazze, ma entrambe non hanno preso parte a questa edizione.

Dalma Gálfi e Fanny Stollár hanno conquistato il titolo battendo in finale Vera Lapko e Tereza Mihalikova con il punteggio di 6-3, 6-2.

Teste di serie

  Miriam Kolodziejová /  Markéta Vondroušová (semifinale)
  Usue Maitane Arconada /  Charlotte Robillard-Millette (secondo turno)
  Dalma Gálfi /  Fanny Stollár (campionesse)
  Anna Kalinskaja /  Evgenija Levašova (primo turno)

  Julieta Lara Estable /  Zheng Wushuang (primo turno) 
  Jil Teichmann /  Xu Shilin (quarti di finale) 
  Anna Blinkova /  Olesja Pervušina (quarti di finale) 
  Francesca Di Lorenzo /  Luisa Stefani (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Torneo di Wimbledon 2015